De Lisle ist der Familienname folgender Personen:

 Heather De Lisle (* 1976), US-amerikanische Moderatorin
 Henry de Beauvoir De Lisle (1864–1955), britischer General

 Louis De Lisle (1690–1741), französischer Astronom, siehe Louis De l’Isle de la Croyère
 Rik De Lisle (* 1947), US-amerikanischer Hörfunkmoderator

Siehe auch:
 De-Lisle-Karabiner, britisches Gewehr